Emil Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Emil Fiedler (Politiker, I) (um 1855–1909), böhmisch-österreichischer Politiker 
 Emil Fiedler (Politiker, II), deutscher Gewerkschafter und Politiker (USPD), MdL Sachsen 
 Emil Fiedler (Botaniker) (1882–1959), deutscher Botaniker
 Emil Fiedler (Theologe) (1888–nach 1951), deutscher Theologe und Autor